78-ия ежегоден Филмов фестивал във Венеция се провежда от 1 до 11 септември 2021 г. Южнокорейският режисьор на Паразит Бонг Джун-Хо е председател на журито и е първият южнокореец, който ще заема това място. Серена Роси ще бъде водеща на церемонията.

Официална селекция

Конкурсна програма 
Филмите по-долу са избрани да участват в конкурсната програма:

Извън конкурса 
Филмите по-долу ще бъдат излъчени извън конкурсната програма:

Хоризонти 
Филмите по-долу са избрани в раздел „Хоризонти“

Източници

Външни препратки